Het ATP-toernooi van Stockholm 1993 (met de officiële naam Stockholm Open 1993) werd van 25 tot en met 31 oktober 1993 gespeeld in de Zweedse stad Stockholm. Er werd gespeeld op de indoor tapijtbanen van de Kungliga tennishallen.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Finales

Bovenste helft

Deel 1

Deel 2

Onderste helft

Deel 3

Deel 4

Dubbelspel

Geplaatste spelers

Finales

Bovenste helft

Onderste helft

Externe links 
 Enkel schema
 Dubbel schema

Stockholm
ATP-toernooi van Stockholm